Omec může být:

 Omec (Izrael) – vesnice typu mošav v Izraeli, v Centrálním distriktu, v Oblastní radě Emek Chefer
 Omec (politická strana) – izraelská politická strana